Montrond kan syfta på:
 Montrond, Hautes-Alpes
 Montrond, Jura